Osoby o tym nazwisku:
 Leonid Kajukow – radziecki reżyser filmów rysunkowych oraz animator
 Stiepan Kajukow – radziecki aktor